Неручь:
 Неручь — река в Орловской области России, левый приток Зуши
 Неручь (деревня) — деревня в сельском поселении «Деревня Крисаново-Пятница»  Барятинского района Калужской области России
 Неручь (приток Болвы) — река в Калужской области России, приток Болвы (бассейн Десны)